Сборная Франции по хоккею представляет Францию на международных хоккейных турнирах. Франция стала одним из основателей ЛИХГ (ныне ИИХФ) в 1908 году. Высшие достижения: победа на чемпионате Европы в 1924 году и второе место в 1923 году.

Команда регулярно выступает как в Высшем, так и в Первом дивизионах чемпионатов мира, однако в Высшем дивизионе она не добивается особых успехов. Тем не менее, команда в некоторых матчах запомнилась яркой игрой и несколько раз обыгрывала фаворитов. Так, на чемпионате мира 2013 года сборная Франции не вышла в плей-офф, но сенсационно одолела в упорной борьбе сборную России (2:1), а на чемпионате мира 2014 года по буллитам сенсационно переиграла Канаду (3:2 бул.). Примечательно, что обе эти победы были достигнуты в день 9 мая 2013 и 2014 годов соответственно. Занимает 13 место в рейтинге ИИХФ (2019).

В 2019 году на чемпионате мира сборная Франции не смогла одержать ни одной победы в 7 матчах и, уступив в последнем матче прямым конкурентам из сборной Великобритании), после 12 лет выступлений покинула высший дивизион Чемпионатов мира. Наивысшим достижением за эти 12 сезонов стал Четвертьфинал турнира 2014-го года.

Результаты

Олимпийские игры 
 1920 — 6 место
 1924 — 6 место
 1928 — 5 место
 1932 — не участвовала
 1936 — 9 место
 1948 — не участвовала
 1952 — не квалифицировалась
 1956—1964 — не участвовала
 1968 — 14 место
 1972—1984 — не квалифицировалась
 1988 — 11 место
 1992 — 8 место
 1994 — 10 место
 1998 — 11 место
 2002 — 14 место
 2006—2018 — не квалифицировалась

Чемпионаты Европы 
 1910—1922 — не участвовала
 1923 —  серебряная медаль
 1924 —  золотая медаль
 1925 — не участвовала
 1926 — 5 место
 1927 — не участвовала
 1929 — не участвовала
 1932 — 6 место

Чемпионаты мира 

 1930 — 6 место
 1931 — 9 место
 1933 — не участвовала
 1934 — 11 место
 1935 — 7 место
 1937 — 7 место
 1938—1949 — не участвовала
 1950 — 9 место
 1951 — 9 место (2 в группе B)
 1952 — 15 место (6 в группе B)
 1953 — 8 место (5 в группе B)
 1954—1959 — не участвовала
 1961 — 16 место (2 в группе C)
 1962 — 11 место (3 в группе B)
 1963 — 14 место (6 в группе B)
 1964 — не участвовала
 1965 — 17 место (9 в группе B)
 1966 — 20 место (4 в группе C)
 1967 — 20 место (4 в группе C)
 1968 — 14 место (6 в группе B)
 1969 — не участвовала
 1970 — 18 место (4 в группе C)
 1971 — 16 место (2 в группе C)
 1972 — не участвовала
 1973 — 20 место (6 в группе C)
 1974 — 19 место (5 в группе C)
 1975 — 19 место (5 в группе C)
 1976 — 19 место (3 в группе C)
 1977 — 21 место (4 в группе C)
 1978 — 22 место (6 в группе C)
 1979 — 21 место (3 в группе C)

 1981 — 21 место (5 в группе C)
 1982 — 20 место (4 в группе C)
 1983 — 21 место (5 в группе C)
 1985 — 17 место (1 в группе C)
 1986 — 12 место (4 в группе B)
 1987 — 12 место (4 в группе B)
 1989 — 11 место (3 в группе B)
 1990 — 12 место (4 в группе B)
 1991 — 11 место (3 в группе B)
 1992 — 11 место
 1993 — 12 место
 1994 — 10 место
 1995 — 8 место
 1996 — 11 место
 1997 — 11 место
 1998 — 13 место
 1999 — 15 место
 2000 — 15 место
 2001 — 20 место (2 место в первом дивизионе, группа A)
 2002 — 19 место (2 место в первом дивизионе, группа A)
 2003 — 18 место (1 место в первом дивизионе, группа B)
 2004 — 16 место
 2005 — 20 место (2 место в первом дивизионе, группа B)
 2006 — 20 место (2 место в первом дивизионе, группа A)
 2007 — 18 место (1 место в первом дивизионе, группа A)
 2008 — 14 место
 2009 — 12 место
 2010 — 14 место
 2011 — 12 место
 2012 — 9 место
 2013 — 13 место

 2014 — 8 место
 2015 — 12 место
 2016 — 14 место
 2017 — 9 место
 2018 — 12 место
 2019 — 15 место

Состав 
Состав сборной на Чемпионате мира 2018.

Примечания

Ссылки 
 Сайт французской федерации хоккея на льду
 Team France National Teams of Ice Hockey
 Сборная Франции на Eliteprospects.com